Vedums socken kan syfta på:

Kinne-Vedums socken – en socken i Västergötland som ingick i Kinne härad, enbart Vedums socken innan 1885
Laske-Vedums socken – en socken i Västergötland som ingick i Laske härad, enbart Vedums socken innan 1885
Kållands-Vedums socken – en socken i Västergötland i Kållands härad, införlivad i Järpås socken i slutet på 1500-talet